Лашез — коммуна во Франции, в департаменте Шаранта.
Франсуа д'Экс, сеньор де Лашез —  французский иезуит, духовник Людовика XIV.